

Cinema 
 Fever - Ultimo desiderio: uccidi! (Fever) – film del 1991 diretto da Larry Elikann
 La vedova non veste di nero (Fever) – film del 1998 diretto da Craig Lahiff
 Fever – film del 1999 diretto da Alex Winter

Fumetti 
 Fever – Personaggio pubblicato dalla DC Comics, membro della Doom Patrol

Letteratura 
 Febbre (Fever) – romanzo di Robin Cook del 1982

Musica 
 Fever – brano musicale composto da Eddie Cooley e Otis Blackwell nel 1956
 Fever – album di Little Willie John del 1956
 Fever – singolo di Little Willie John del 1956
 Fever – singolo di Amanda Lear del 1982
 Fever – album di Tenor Saw del 1985
 Fever – singolo degli Aerosmith del 1993
 Fever – singolo di Madonna del 1993
 Fever – album di Kylie Minogue del 2001
 Fever – singolo degli Starsailor del 2001
 Fever – singolo di Inna del 2008
 Fever – singolo dei Cascada del 2009
 Fever – singolo di Adam Lambert del 2009
 Fever – album dei Bullet for My Valentine del 2010
 Fever – singolo dei Black Keys del 2014
 Fever – mixtape di Megan Thee Stallion del 2019
 Fever – singolo dei Blind Channel del 2020
 Fever – singolo di Dua Lipa e Angèle del 2020
 fever – EP degli Against the Current del 2021

Altri progetti